Contea di Marshall o Marshall County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Marshall (Alabama);
 Contea di Marshall (Dakota del Sud);
 Contea di Marshall (Illinois); 
 Contea di Marshall (Indiana); 
 Contea di Marshall (Iowa);
 Contea di Marshall (Kansas); 
 Contea di Marshall (Kentucky); 
 Contea di Marshall (Minnesota); 
 Contea di Marshall (Mississippi); 
 Contea di Marshall (Oklahoma); 
 Contea di Marshall (Tennessee); 
 Contea di Marshall (Virginia Occidentale).